Седэяха — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

Седэяха (приток Евояхи)
Седэяха (приток Пякупура)
Седэяха (приток Ямбъяхи)

См. также Седаяха